Di seguito una lista di asteroidi dal numero 503001 al 504000 con data di scoperta e scopritore.

503001-503100 

|-
| 503001 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503010 - ||  ||  || WISE
|-
| 503011 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503013 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503023 - ||  ||  || CSS
|-
| 503024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503025 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|503033 New Hampshire||  ||  || CSS
|-
| 503034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503035 - ||  ||  || WISE
|-
| 503036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503037 - ||  ||  || CSS
|-
| 503038 - ||  ||  || WISE
|-
| 503039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503046 - ||  ||  || CSS
|-
| 503047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503048 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503058 - ||  ||  || WISE
|-
| 503059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503066 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503068 - ||  ||  || CSS
|-
| 503069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503071 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503074 - ||  ||  || WISE
|-
| 503075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503082 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503083 - ||  ||  || CSS
|-
| 503084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503086 - ||  ||  || WISE
|-
| 503087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503088 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503089 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503091 - ||  ||  || WISE
|-
| 503092 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503096 - ||  ||  || OAM
|-
| 503097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503099 - ||  ||  || CSS
|-
| 503100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

503101-503200 

|-
| 503101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503104 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503110 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503113 - ||  ||  || CSS
|-
| 503114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503120 - ||  ||  || WISE
|-
| 503121 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503126 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503128 - ||  ||  || CSS
|-
| 503129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503131 - ||  ||  || CSS
|-
| 503132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503135 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503136 - ||  ||  || WISE
|-
| 503137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503139 - ||  ||  || CSS
|-
| 503140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503141 - ||  ||  || CSS
|-
| 503142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503158 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503160 - ||  ||  || WISE
|-
| 503161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503162 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503168 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503174 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503176 - ||  ||  || CSS
|-
| 503177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503182 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503185 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503196 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503197 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 503198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503200 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

503201-503300 

|-
| 503201 - ||  ||  || CSS
|-
| 503202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503214 - ||  ||  || WISE
|-
| 503215 - ||  ||  || CSS
|-
| 503216 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503217 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503218 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503220 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503222 - ||  ||  || CSS
|-
| 503223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503224 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503229 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503230 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503233 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503236 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503240 - ||  ||  || CSS
|-
| 503241 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503245 - ||  ||  || ODAS
|-
| 503246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503250 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503251 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503252 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503253 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503255 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 503256 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503259 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503260 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503262 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503265 - ||  ||  || WISE
|-
| 503266 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503267 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503268 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503269 - ||  ||  || WISE
|-
| 503270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503272 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503273 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503274 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503275 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503276 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503277 - ||  ||  || ISON
|-
| 503278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503279 - ||  ||  || CSS
|-
| 503280 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503284 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503286 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503287 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503290 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503292 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503293 - ||  ||  || CSS
|-
| 503294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503296 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503298 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503299 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503300 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

503301-503400 

|-
| 503301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503303 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503305 - ||  ||  || CSS
|-
| 503306 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503307 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503308 - ||  ||  || CSS
|-
| 503309 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 503310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503312 - ||  ||  || CSS
|-
| 503313 - ||  ||  || CSS
|-
| 503314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503317 - ||  ||  || CSS
|-
| 503318 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503321 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503322 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503325 - ||  ||  || CSS
|-
| 503326 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 503327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503330 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503331 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503336 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503341 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503342 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503355 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503357 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503359 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503365 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503368 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503369 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503370 - ||  ||  || CSS
|-
| 503371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503373 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503375 - ||  ||  || CSS
|-
| 503376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503380 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503381 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503382 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503386 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503395 - ||  ||  || CSS
|-
| 503396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

503401-503500 

|-
| 503401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503403 - ||  ||  || WISE
|-
| 503404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503405 - ||  ||  || CSS
|-
| 503406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503409 - ||  ||  || CSS
|-
| 503410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503413 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503415 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503416 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 503417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503418 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503422 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503425 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503426 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503428 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503429 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503432 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503433 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503434 - ||  ||  || CSS
|-
| 503435 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503438 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503440 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503444 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503450 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503451 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503463 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503464 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503475 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503476 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503479 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503481 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503482 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503485 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503486 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503487 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503490 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503491 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503497 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503498 - ||  ||  || CSS
|-
| 503499 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503500 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

503501-503600 

|-
| 503501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503504 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503506 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503509 - ||  ||  || CSS
|-
| 503510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503514 - ||  ||  || CSS
|-
| 503515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503523 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503525 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503529 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503538 - ||  ||  || CSS
|-
| 503539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503549 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503550 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503553 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503559 - ||  ||  || CSS
|-
| 503560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503562 - ||  ||  || OAM
|-
| 503563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503569 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503582 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 503583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503593 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503600 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

503601-503700 

|-
| 503601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503602 - ||  ||  || CSS
|-
| 503603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503607 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503612 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503624 - ||  ||  || CSS
|-
| 503625 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 503626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503628 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503629 - ||  ||  || CSS
|-
| 503630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503634 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503636 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503641 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503655 - ||  ||  || WISE
|-
| 503656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503657 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 503658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503659 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503662 - ||  ||  || WISE
|-
| 503663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503672 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503674 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503678 - ||  ||  || WISE
|-
| 503679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503681 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503685 - ||  ||  || CSS
|-
| 503686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503689 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503695 - ||  ||  || WISE
|-
| 503696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503699 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

503701-503800 

|-
| 503701 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503703 - ||  ||  || WISE
|-
| 503704 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503706 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503708 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503717 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503720 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503721 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 503722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503724 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503725 - ||  ||  || CSS
|-
| 503726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503729 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503730 - ||  ||  || WISE
|-
| 503731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503732 - ||  ||  || WISE
|-
| 503733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503744 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503748 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503749 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503750 - ||  ||  || CSS
|-
| 503751 - ||  ||  || CSS
|-
| 503752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503757 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503764 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503769 - ||  ||  || CSS
|-
| 503770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503771 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503773 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503779 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503786 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503789 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503790 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503791 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 503792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503793 - ||  ||  || CSS
|-
| 503794 - ||  ||  || CSS
|-
| 503795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503797 - ||  ||  || WISE
|-
| 503798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503800 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

503801-503900 

|-
| 503801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503803 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503805 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503806 - ||  ||  || CSS
|-
| 503807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503810 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 503811 - ||  ||  || OAM
|-
| 503812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503816 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503819 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503820 - ||  ||  || WISE
|-
| 503821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503823 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503827 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503829 - ||  ||  || CSS
|-
| 503830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503831 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503833 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503834 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503838 - ||  ||  || WISE
|-
| 503839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 503845 - ||  ||  || WISE
|-
| 503846 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 503847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503848 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 503849 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 503850 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 503851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503858 - ||  ||  || Trujillo, C. A., Tholen, D. C., Jewitt, D. J., Luu, J. X.
|-
| 503859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503861 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503863 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
| 503864 - ||  ||  || CSS
|-
| 503865 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503868 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503869 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503871 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503872 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503873 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503874 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503875 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503876 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503877 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 503878 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503879 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503880 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503881 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503882 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503883 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
| 503884 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503885 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503886 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503887 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503889 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503891 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
| 503892 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503893 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503894 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503895 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503896 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503898 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503899 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503900 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

503901-504000 

|-
| 503901 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503902 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503903 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503904 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503905 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503907 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503908 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503909 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503911 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503914 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503915 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503916 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503917 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503918 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503919 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503921 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 503922 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503924 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503926 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503928 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503931 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 503932 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503933 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503934 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503936 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503941 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503942 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503944 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503947 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503949 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503950 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503952 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503956 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503957 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 503958 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503959 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503960 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503962 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 503963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503964 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503965 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503966 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503967 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503969 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503970 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503971 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503974 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503975 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503977 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503985 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503990 - ||  ||  || NEAT
|-
| 503991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503992 - ||  ||  || CSS
|-
| 503993 - ||  ||  || CSS
|-
| 503994 - ||  ||  || CSS
|-
| 503995 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 503996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 503998 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 503999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0503001